Ве́кстрём () — шведская фамилия. Известные носители:

 Векстрём, Александр (род. 1987) — финский футболист.
 Векстрём, Бьёрн (род. 1935) — финский ювелир и скульптор.
 Векстрём, Кристоффер (род. 1983) — финский футболист.